Roitham  heißen folgende geographischen Objekte:

 Roitham am Traunfall, Gemeinde im Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Gemeindeteile:

in Bayern
 Roitham (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Roitham (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Roitham (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Roitham (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Roitham (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

in Oberösterreich
 Roitham (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen
 Roitham (Gemeinde Roitham am Traunfall), Hauptort und Katastralgemeinde der Gemeinde im Bezirk Gmunden
 Roitham (Gemeinde Scharten), Ortschaft der Gemeinde Scharten, Bezirk Eferding
 Roitham (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck

Siehe auch:
 Roidham